Anaptilora är ett släkte av fjärilar. Anaptilora ingår i familjen stävmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stävmalar
Anaptilora